Миранда Ли Ламберт (; род. , Лонгвью, штат Техас, США) — американская певица, автор-исполнитель в стиле кантри. Лауреат музыкальных премий «Грэмми», Академии кантри-музыки и Ассоциации кантри-музыки.

Биография 
Родилась 10 ноября 1983 года в Longview, штат Техас (США) а выросла в Lindale (Техас). Её отец (Richard Lee «Rick» Lambert), отставной полицейский, ставший позднее частным детективом в партнёрстве с её матерью (Beverly June Lambert née Hughes). Миранда росла рядом с отцовским оружием и стала энергичным охотником на оленей. В 9-летнем возрасте её родители сводили дочь на концерт кантри-звёзды Гарта Брукса и тогда она увлеклась музыкой стиля кантри. В 16 лет она стала участницей шоу Johnny High Country Music Review (Arlington, Техас), в котором началась карьера Лиэнн Раймс. Миранда стала писать свои песни, подыгрывая на гитаре.

В 2008 году Ламберт включили под № 90 в список «100 Лучших кантри-певиц» (100 Greatest Women of Country Music).

В 2006 году Миранда стала встречаться с кантри-певцом Блейком Шелтоном и подпевала ему в песне 2008 года «Home» (кантри-кавер песни американского певца Майкла Бубле). Затем были ещё две записи и совместное исполнение «Bare Skin Rug» для его студийного альбома Startin' Fires, вышедшего в 2008 года. Они в итоге поженились 14 мая 2011 года на ранчо Don Strange Ranch (Boerne, Техас). Среди 550 гостей на их свадьбе были такие звёзды как Риба Макинтайр, Келли Кларксон, Cee Lo Green, Martina McBride, Диркс Бентли, Чарльз Келли, Bellamy Brothers. 20 июля 2015 года они официально развелись.

В 2011 году вошла в состав трио Pistol Annies. 9 ноября 2011 года новый альбом Миранды дебютировал на первом месте чарта Top Country Albums. В результате чего она стала первым за 47 лет существования этого общенационального кантри-чарта исполнителем, которому удавалось сразу попадать на № 1 со всеми первыми своими четырьмя альбомами. С тиражом в 133 000 копий (по данным Nielsen SoundScan) диск «Four The Record» также попал на № 3 (это лучший её результат за карьеру) в основном хит-параде Billboard 200.

В 2014 году большого успеха добился альбом «Platinum», который получил премию Грэмми в категории Лучший кантри-альбом.
Её седьмой студийный альбом Wildcard, вышедший 1 ноября 2019 года получил премию Грэмми в категории Лучший кантри-альбом в начале 2021 года.

В 2011—2015 годы Миранда была замужем за музыкантом Блейком Шелтоном. С 26 января 2019 года Ламберт замужем во второй раз за офицером Департамента полиции Нью-Йорка Брэндоном Маклафлином (Brendan McLoughlin). Этот факт Ламберт подтвердила в социальных сетях 16 февраля 2019 года.

Дискография

Альбомы

Синглы

2000-е

2010-е

Участие в синглах

Награды

Концертные туры 
 Hookin' Up and Hangin' Out Tour (2007)
 вместе с Тоби Кит
 Sun City Carnival Tour (2009)
 вместе с Кенни Чесни, Lady Antebellum, Sugarland и Montgomery Gentry
 American Saturday Night Tour (2010)
 вместе с Брэд Пейсли и Justin Moore
 Roadside Bars & Pink Guitars (2010)
 вместе с Chris Young, Randy Houser, Luke Bryan, Эрик Чёрч, James Otto, David Nail, Wade Bowen, Jake Owen и Cross Canadian Ragweed
 CMT On Tour: Miranda Lambert Revolution (2010)
 вместе с Эрик Чёрч и Josh Kelley
 Miranda Lambert: Revolution Tour (2011)
 вместе с Justin Moore, Josh Kelley, Chris Young, Randy Rogers Band, Pat Green, Little Big Town, Ashton Shepherd и Gary Allan
 On Fire Tour (2012)
 вместе с Chris Young и Jerrod Niemann

Примечания

Ссылки 

 Official Website
 Miranda Lambert at Billboard.com
 Official Music Videos

Лауреаты премии «Грэмми»
Миранда Ламберт
Исполнители Columbia Records
Дети-певцы США
Лауреаты Country Music Association Awards